Суперкубок Швейцарії з футболу 1989 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 червня 1989 року між чемпіоном Швейцарії клубом Люцерн та володарем кубка Швейцарії клубом Грассгоппер.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt  

1989
Швейцарія
1989 у швейцарському спорті